Джордж А́рнотт А́рнотт (Уо́кер-А́рнотт, ; 1799—1868) — шотландский ботаник; описал очень большое количество растений. В середине XIX — начале XX века был известен также под сокращением Арн. (Arn.)

Изучал ботанику в Северной Америке с Уильямом Гукером. Вместе с Робертом Уайтом исследовал флору Индии.

Таксоны растений, названные в честь Арнотта 
  = 
  =  (листостебельный мох)

Примечания 

Ботаники Великобритании
Ботаники по алфавиту